Tak Bai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Narathiwat, Thailanda, cu o populație de 66.579 de locuitori și o suprafață de 253,45 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 56 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Narathiwat